Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 1998 avgjordes i Megève, Chamonix och Saint-Gervais-les-Bains i franska Haute-Savoie under perioden 26 februari-1 mars 1998 och var det sjuttonde världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 1998 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 1997/1998
Sportevenemang i Frankrike
1998 i Frankrike
Alpin skidsport i Frankrike
1998